Алменара () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический микрорегион Алменара. Население составляет 36 446 человек на 2005 год. Занимает площадь 2 300,797 км². Плотность населения — 15,8 чел./км².

Глава — Карлус Луйс ди Новаис. Праздник города — 13 января.

История 
Город основан 13 января 1938 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 109.384.154,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.033,14 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,668 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс